Nietolerancja – pojęcie przeciwstawne wobec tolerancji.

Termin „nietolerancja” może również odnosić się do:

 Medycyna
 nietolerancja pokarmowa
 nietolerancja laktozy
 nietolerancja fruktozy
 nietolerancja glutenu

 Socjologia
 nietolerancja religijna
 nietolerancja językowa

 Kultura
 Nietolerancja, film kina niemego z 1916 roku

Zobacz też 
 tolerancja
 dyskryminacja